Inkubator kan avse

 Inkubator (laboratorieutrustning) – en avancerad typ av värmeskåp
 Inkubator (nyföretagande) – ett centrum för nystartade företag

Se även
 Kuvös